Niemcy:
 Dortmund-Wickede – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Wickede – przystanek kolejowy w Dortmundzie
 Dortmund-Wickede West – przystanek kolejowy w Dortmundzie

Zobacz też:
 Wickede